

Patronyme 

 Guillaume Éraud (1981-), athlète français ;

 Max Éraud (1914-1996), général de brigade français;

 Séverine Eraud (1995-), coureuse cycliste française.